ОАО «Яма́льская железнодоро́жная компа́ния» — российская железнодорожная компания, созданная в 2003 году администрациями ЯНАО, Свердловской железной дорогой и ОАО «Севтюменьтранспуть».

Основное направление деятельности — эксплуатация линий Коротчаево — Новый Уренгой — Надым и Коротчаево — Новый Уренгой — Ямбург.

Проекты Ямальской железнодорожной компании:
 достройка и восстановление железнодорожной линии Обская — Салехард — Надым;
 строительство новой железнодорожной линии Полуночное — ст. Обская-2 (проект приостановлен в феврале 2012 года в связи с отсутствием достоверных данных о наличии промышленных запасов полезных ископаемых на восточном склоне Урала);
 достройка и восстановление линии Коротчаево — Игарка.

Ветка Новый Уренгой — Пангоды — Надым является восстановленной в 1970-х годах частью Трансполярной магистрали.

Движение 
 Новый Уренгой — Ямбург, ходил один пассажирский поезд раз  в два дня, но с 2015 года пассажирские поезда на этой линии не идут.
 В 2000-х годах были пассажирские поезда Новый Уренгой — Пангоды.

Станция Новый Уренгой — конечная для пяти поездов дальнего следования РЖД.

Коротчаево — Новый Уренгой:
 Станция Коротчаево, участок Коротчаево — Новый Уренгой. 28 декабря 1980 г.
 Станция Тихая. Станция обустроена в начале 1980-х гг.
 Станция Нартовая. Введена в эксплуатацию в феврале 1982 г.
 Станция Фарафонтьевская. Станция открыта 15 апреля 1982 г.
 Станция Новый Уренгой. Открытие станции в начале сентября 1982 г.

Новый Уренгой — Ямбург:
 Станция Ягельная — c 1979 г. (На станции произошла стыковка участка с основной сетью в 1982)
 Станция Пангоды — с 1977 г.
 Станция Надым-Пристань — с 1977 г.
 Станция Ево-Яха, открыта в первой половине 1980-х гг.
 Станция Селькупская. Станция открыта в январе 1986 г. (с 1990 временно закрыта)
 Станция Тосовэй. Станция открыта 27 июня 1986 г. (временно закрыта)
 Станция Ямбург. Станция открыта 1 января 1990 г.

Правовое положение 
Собственником инфраструктуры на участках Новый Уренгой — Ямбург и Пангоды — Надым является ПАО «Газпром»; участков Коротчаево — Новый Уренгой — Пангоды — ОАО «РЖД». Объекты незавершённого строительства на этих участках были переданы в уставной капитал компании ОАО «ЯЖДК» на правах аренды.

По состоянию на начало 2010 года, кроме собственной материально-технической базы, в имущественный комплекс ОАО «Ямальская железнодорожная компания» на правах аренды включено:
 участок Коротчаево — Новый Уренгой — Пангоды, принадлежащий ОАО «РЖД»; участок имеет статус незавершенного строительства и состоит из земляного полотна, верхнего строения пути, оборудования и объектов недвижимости;
 участки ООО «Газпром добыча Уренгой» (состоят из земляного полотна, верхнего строения пути, искусственных сооружений, мостов, линий связи и электроснабжения и железнодорожных платформ, и имеет статус незавершенного строительства):
 Новый Уренгой — Ямбург протяженностью 236 км;
 Пангоды — Надым-Пристань протяженностью 113 км;
 имущество ОАО «Севтюментранспуть», ООО «Автотранспортная техника Севтюментранспуть» и ОАО «Северный тюменский транспортный путь», расположенное на участках Коротчаево — Н. Уренгой — Пангоды и Новый Уренгой-Ямбур (подвижный состав, технологическое оборудование, здания и сооружения, автотранспортная техника);
 производственная база в Лабытнанги;
железнодорожный вокзал на ст. Коротчаево.

С 2012 года Корпорация Урал Промышленный - Урал Полярный называется АО «Корпорация развития» 

С 2017 года Открытое акционерное общество «Ямальская железнодорожная компания» переименована в Акционерное общество «Ямальская железнодорожная компания» (АО «ЯЖДК»)

Показатели деятельности 
 В декабре 2004 года на станции Новый Уренгой введён в эксплуатацию грузовой двор. В 2006 году через грузовой двор перевезено более 60 тыс. тонн груза.
 В январе 2005 года компания ввела в эксплуатацию контейнерную площадку. В 2006 году на ней было переработано 10 тыс. контейнеров.

Перспективы 
Компания разрабатывает проект строительства железной дороги Обская — Полуночное вдоль восточного склона Уральских гор. Инвестиционное обоснование строительства железнодорожной трассы готовит санкт-петербургский «Ленгипротранс». Предварительно затраты составят не менее в 62 млрд рублей. Также компания предполагает восстановить заброшенный в 1953 году участок Салехард — Надым Трансполярной магистрали.

Для строительства железной дороги Обская — Полуночное и полноценного восстановления Трансполярной магистрали требуется строительство моста через Обь. Соглашение о строительстве совмещенного железнодорожного и автомобильного моста через Обь подписано в декабре 2008 года администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа и Федеральным агентством железнодорожного транспорта.

Интересные факты 
 Линия Новый Уренгой — Ямбург, для защиты от снежных заносов, проходит по насыпи высотой 8—10 метров. Для сравнения: на Норильской железной дороге поезда местами ходили в снежных выемках, закрытых сверху досками.
 В июле 1986 года начато пробное движение по железной дороге Новый Уренгой — Ямбург. Первый рабочий поезд прибыл на станцию Озерную, расположенную на 214 километре новой магистрали. Газодобытчикам доставлено оборудование, дорожные плиты, трубы. Правительством страны принято решение обустраивать и эксплуатировать Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение вахтовым методом. В коллективе разрабатывалось положение о вахте.

См. также 
 Северный широтный ход
 Железная дорога Полуночное — Обская-2
 Железная дорога Обская — Бованенково

Примечания

Ссылки 
 Транспортный комплекс Ямала
 Перспективы компании: национальный проект «Урал промышленный — Урал Полярный»
 Подробности о деятельности ОАО «Ямальская железнодорожная компания»
 Официальный сайт

Железнодорожные компании России
Железнодорожный транспорт Ямало-Ненецкого автономного округа
Транспорт Салехарда
Компании Салехарда